Diplom může být:
 v historii panovnická listina, jež potvrzuje nějaké státoprávní poměry, kupříkladu práva a povinnosti poddaných, základní výsady panovníka apod.
 vysokoškolský diplom – písemné osvědčení o ukončeném vysokoškolském vzdělání obvykle s uvedením uděleného akademického titulu
 pamětní list:
 uznání osobnosti (tzv. čestná adresa) k jejímu jubileu
 k nějaké společenské  nebo sportovní události, např. k výhře ve sportovní soutěži)
 oprávnění pro členství v nějaké společenské instituci

historie
 říjnový diplom

Externí odkazy